Влади́мир Бро́нников: Бронников, Владимир Константинович (род. 1943) — народный депутат Украины 4 и 5-го созывов.
 Бронников, Владимир Николаевич (род. 1958) — советский украинский легкоатлет-спринтер.